Indianapolis 500 1991 je bila petinsedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26. maja 1991.

Rezultati

1991 v športu
1991